Demo – campione dimostrativo
 Demo – suddivisione territoriale dell'antica Atene
 DEMO – reattore nucleare a fusione
 Demo, l'Acchiappatalenti o semplicemente Demo – programma radiofonico di Radio 1
 Demo – frazione del comune di Berzo Demo
 Igor Demo (1975) – calciatore slovacco